Добряков — русская фамилия. Известные носители:
 Добряков, Анатолий Александрович (1927—2022) — советский и российский учёный.
 Добряков, Анатолий Алексеевич (1939—2003) — глава Администрации Псковской области.
 Добряков, Василий Евгеньевич (род. 1976) — российский тренер по американскому футболу, заслуженный тренер России.
 Добряков, Владимир Андреевич (1924—2008) — детский писатель, автор более трех десятков повестей.
 Добряков, Игорь Георгиевич (1947—2015) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, сценарист. Заслуженный артист России.
 Добряков, Николай Фёдорович (1923—2003) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

 Добрякова, Ирина Михайловна (в зам. — Чегоровская, род. 1931) — русский советский художник, живописец.